Khalidi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Salem Al-Khalidi (* 1958), omanischer Leichtathlet
 Khaled Al-Khalidi (* 1965), saudi-arabischer Leichtathlet
 Rashid Khalidi (* 1948), US-amerikanisch-palästinensischer Historiker
 Walid Khalidi (* 1925), palästinensisch-arabischer Historiker

Siehe auch:
 Chalid